Il doppio del torneo di tennis Gerry Weber Open 1997, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Karsten Braasch e Michael Stich che hanno battuto in finale David Adams e Marius Barnard 7-6, 6-2.

Teste di serie

 Jacco Eltingh /  Paul Haarhuis (primo turno)
 Evgenij Kafel'nikov /  Daniel Vacek (primo turno)

 Assente
 Byron Talbot /  Jeff Tarango (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Gerry Weber Open 1997
ATP Tour 1997